Rantakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rantakari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Rantakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 

Robotskapade Finlandförgreningar